Distrikt Bellavista bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Bellavista (Bellavista), Distrikt in der Provinz Bellavista (Region San Martín)
 Distrikt Bellavista (Callao), Distrikt in Callao
 Distrikt Bellavista (Jaén), Distrikt in der Provinz Jaén (Region Cajamarca)
 Distrikt Bellavista (Sullana), Distrikt in der Provinz Sullana (Region Piura)